Przygon – część miasta Tychy 

 Przygon – część wsi Stronie w woj. małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Stryszów
 Przygon – część wsi Stubno w woj. podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Stubno

Zobacz też 
 Przygoń